Joseph Ferdinand Gensoul (1766-1833), manufacturier, inventeur et négociant en soie français ;
 Joseph Gensoul (1797-1868), chirurgien français, fils du précédent ;
 Justin Gensoul (1781-1848), auteur dramatique et chansonnier français ;
 Marcel Gensoul (1880-1973), amiral français.